Ступницький — українське прізвище.

Персоналії 
 Ступницький Василь Петрович (1879—1945?) — етнограф, диригент і композитор.
 Ступницький Іван Сатурн (1816—1890) — церковний діяч УГКЦ, аматор-археолог та нумізматик.
 Ступницький Леонід Венедиктович (1891—1944) — український військовий діяч в часи УНР.
 Ступницький Леонід Васильович (1914—1984) — український журналіст.
 Ступницький Олексій — перемиський канонік УГКЦ
 Ступницький Роман (1913 — ?) — польський хокеїст, учасник зимових Олімпійських ігор 1936
 Ступницький Адам — стрийський староста

 Ступницька Катерина Вікторівна (1992-2022) — сержант Збройних сил України, відзначилася у ході російського вторгнення в Україну, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Примітки 

Українські прізвища